Гюдон (), буквально «чаша говядины», — японское блюдо, состоящее из миски риса, покрытого тушёной говядиной и луком.

Название 
Гю означает «корова» или «говядина», а дон — это сокращение от «донбури», японского слова «чаша» или «миска».

Приготовление 
Тонко нарезанное мясо и лук приправляются перцем и имбирём и готовятся на медленном огне с добавлением небольшого количества сладкого соуса, заправленного даси (бульон из рыбы или водорослей), соевым соусом и мирином (сладкое рисовое вино).

Блюдо также часто включает в себя лапшу сиратаки и иногда увенчивается сырым яйцом либо, как вариант, так называемым «онсэн-тамаго» — японской версией яйца «в мешочек».

Сервировка 
Гюдон — очень популярная еда в Японии, обычно подаётся вместе с бэни сёга (маринованный имбирь), ситими (приправа из нескольких видов перца) и гарниром из супа мисосиру.

Примечания 

Японская кухня
Блюда из говядины